

Patronyme 
 Nicolas Madget (mort en 1774), évêque irlandais ;
 Nicolas Madget (1740-1813), patriote irlandais ;
 Nicolas Madget (né en 1758), prêtre irlandais et espion britannique.